Santa Cruz de la Zarza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Cruz de la Zarza (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Santa Cruz de la Zarza (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar